Galilea (streek), een streek in het noorden van Israël
 Meer van Tiberias, ook wel het Meer van Galilea genoemd, in bovengenoemde streek
 Galilea (architectuur) of galileé, een plaats in een kerk (meestal in de Romaanse Architectuur) op de eerste verdieping, waar leken de eredienst bijwonen
Galilea (Noardeast-Fryslân), een voormalig cisterciënzerklooster te Burum, van ca. 1300 tot 1580

Zie ook
Jezus van Galilea, een aanduiding voor Jezus (Jezus van Nazareth)
Christus in de storm op het meer van Galilea, een olieverfschilderij van Rembrandt uit 1633
De prediking op het Meer van Galilea (Jan Brueghel (I)), een schilderij (olieverf op koper) door Jan Brueghel de Oude 
De prediking op het Meer van Galilea (naar Jan Brueghel (I)), een schilderij (olieverf op koper) in bezit van het Rijksmuseum Amsterdam, kopie naar Jan Brueghel
Galila van Galilea, een roman van Betty Roos uit 2000 over sociale verscheurdheid in hedendaags Galilea
De vreemdeling van Galilea, een vinylsingle van Kees Deenik